MVI – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Manetai (Papua Nuova Guinea)
 mvi – codice ISO 639-3 della lingua miyako